Mattsson může být:

 Hansjacob Mattsson (1890–1980), švédský hokejista
 Helena Mattssonová (* 1984), švédská herečka
 Markus Mattsson (* 1957), finský hokejista
 Sofia Mattssonová (* 1989), švédská zápasnice

Externí odkazy 
 

Švédská příjmení